Финал Кубка Бельгии по футболу 2005/2006 состоялся 13 мая 2006 года. «Зюлте-Варегем» переиграл «Мускрон» со счётом 2:1 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на voetbalkrant.com

2006
Бельгия
Матчи ФК «Зюлте Варегем»
Матчи ФК «Мускрон»
События 13 мая
Май 2006 года
Спорт в Бельгии в 2006 году